Byles ist der Familienname folgender Personen:

 Ronald Stewart Byles (1923–1989), britischer Kakteensammler
 Thomas Byles (1870–1912), britischer katholischer Priester